Rauchenegger ist der Nachname folgender Personen:

 Alois Edgar Rauchenegger (1861–1908), deutscher Maler
 Benno Rauchenegger (1843–1910), deutscher Schriftsteller